Luis Castro est un nom porté par :

 Luis Ernesto Castro (1921-2002), footballeur uruguayen.
 Luis Alva Castro (1942-), politicien péruvien.
 Luís Castro (1976-), de son nom complet Luís Manuel Ribeiro de Castro, footballeur et entraîneur de football portugais.
 Luis Joel Castro (1991-), athlète portoricain.